

Personnes 
 Kaci ou Oukaci est un nom berbère ;
 Mohamed Kaci-Saïd, footballeur algérien ;
 Kaci Tizi Ouzou, comédien algérien ;
 Kaci Sedkaoui, footballeur algérien ;
 Tahar Kaci, homme politique algérien ;
 Nadia Kaci, actrice algérienne ;
 Aurélie Kaci, footballeuse algérienne ;
 Mohamed Aït Kaci, footballeur algérien ;
 Kamel Kaci-Saïd, footballeur algérien ;
 Rachid Kaci, homme politique algérien ;
 Youcef Ou Kaci, poète algérien ;
 , réalisateur algérien.
 , résistant algérien.

Voir aussi 
 Liste des noms berbères
 Liste de prénoms kabyles
Prénom berbère